Az 1996-os Indy Racing League szezon volt az IndyCar Series (akkori nevén még IRL) első szezonja. Az első idény még csak három versenyből állt.

Ez a három verseny az indianapolisi 500, valamint egy, a Walt Disney World Speedwayen és Phoenix International Speedwayen megrendezett verseny volt. Érdekesség, hogy Phoenix eredetileg a CART versenynaptárában szerepelt volna. Az első szezont több kisebb-nagyobb botrány kísérte, legfőképp a versenynaptárral és a szabályokkal kapcsolatban.

Versenynaptár

* - Scott Brayton nyerte az Indy500 időmérőjét, ő azonban egy edzés során meghalt, így Stewart indulhatott az első helyről.

Végeredmény

Pontozás:

Részletes statisztika

Nem szerzett pontot:

 Rick DeLorto
 Jim Buick
 Bill Tempero
 Dan Drinan
 Justin Bell
 Randy Tolsma
 Tyce Carlson
 Billy Boat
 Andy Michner
 Rob Wilson
 Butch Brickell

Kapcsolódó szócikkek 

 1996-os indianapolisi 500
 1996-os Indy Lights szezon
 1996-os IndyCar szezon
 1996-os Toyota Atlantic szezon

Források

IndyCar szezonok